Canal+ Sport 2 est une chaîne de télévision polonaise du groupe NC+ qui est la deuxième chaîne de Canal+ Sport (Pologne).

Elle a été lancée, une première fois, le 13 novembre 2004 et a changé de nom de Canal+ Gol, le 30 juillet 2011.

En Suisse, il s’agit d’une chaîne payante retransmettant des matchs de  et diffusée uniquement sur la plateforme MyCanal.

Notes et références 

Chaîne de télévision en Pologne
Chaîne de télévision en Suisse
Chaîne de télévision sportive
Chaîne ou station de télévision fondée en 2017
Chaîne ou station de télévision fondée en 2021
Groupe Canal+